Betlemites Filles del Sagrat Cor, congregació religiosa dedicada a l'ensenyament dels joves
 Betlemites o Orde Militar dels Crucífers de l'Estrella Roja en Camp Blau, orde militar fundat a Terra Santa i actiu entre el  i el XVII.
 Betlemites o Orde de Santa Maria de Betlem, orde militar fundat per Pius II el 1459 
 Betlemites o Orde dels Germans de Betlem, fundat a Guatemala al .